Cássio Cunha (Pernambuco, ) é um baterista e compositor brasileiro.

De 1986 a 1991 estudou no Conservatório Pernambucano de Música. Em 1992 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a atuar profissionalmente no cenário artístico.

Atuou com diversos artistas, como Quinteto Violado, Alceu Valença, Maracatu Nação Pernambuco, Nana Caymmi, Moraes Moreira, Orquestra Brasil Folclore, Blitz, Sandra de Sá, João Donato, Geraldo Azevedo, Eduardo Dusek, Oswaldinho do Acordeon, João Lyra, Sivuca, Balya, Boca Livre, Kadu Lambach, Délia Fischer, Luanda Cosetti, Marcos Amorim, Ivan Lins, Vittor Santos Orquestra, Vanessa Rangel e Flávio Venturini.

Bateristas de Pernambuco
Compositores de Pernambuco